universalisme (filosofie), een stroming in de filosofie als tegenhanger van het exceptionalisme;
 universalisme (theologie), een stroming in de theologie;
 universalisme (godsdienstwetenschap), een begrip uit de godsdienstwetenschappen, meer algemeen ook een opvatting of ideologie die voor alle mensen kan gelden;
 universalisme (economie), een stroming in de economische leer;
 een ander woord voor de  geloofsgemeenschap van de unitaristen;
 een deel van de filosofie van Plato, zie bij universalia.